Leptonchidae är en familj av rundmaskar. Leptonchidae ingår i ordningen Dorylaimida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Leptonchidae 10 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Leptonchidae